Фокилид — древнегреческий поэт, автор гном.
 Фокилид — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороне Луны.